Adana (stad), een stad in Turkije
Adana (provincie), een provincie in Turkije
Adana (raga), een Hindoestaanse raga
Adana (album), een Belgisch wereldmuziekalbum